

Мейсонвілл — місто, штат Айова
 Мейсонвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Мейсонвілл — переписна місцевість, штат Кентуккі